

Astronomia 
 3053 Dresden – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Germania
 Dresden – endonimo di Dresda, capitale della Sassonia
 Stati Uniti d'America
 Dresden – città della Contea di Decatur, Kansas
 Dresden – città della Contea di Lincoln, Maine
 Dresden – città della Contea di Washington, New York
 Dresden – villaggio della Contea di Yates, New York
 Dresden – villaggio della Contea di Muskingum, Ohio
 Dresden – capoluogo della Contea di Weakley, Tennessee

Persone 
 Sem Dresden (1881-1957) – compositore olandese

Altro 
 Classe Dresden – classe di incrociatori
 Dresden – film diretto da Roland Suso Richter

Altri progetti